Flocculatie, het aan elkaar hechten van deeltjes in een losse structuur
 Sneeuwvlokken, een vorm van neerslag
 Chocoladevlokken, een broodbeleg
 Cornflakes, een graanontbijt